Тафсир может означать:
 Тафсир — дисциплина исламского богословия.
 Тафсир — перевод Танаха на арабский язык.